Plochberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Plochberger (1823–1890), österreichischer Baumeister
 Harald Plochberger (* 1949), österreichischer Künstler und Grafiker